Moravcsik ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Moravcsik (* 1958), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Ernő Emil Moravcsik (1858–1924), ungarischer Psychiater 
 Gyula Moravcsik (1892–1972), ungarischer Byzantinist
 Julius Matthew Emil Moravcsik (1931–2009), US-amerikanischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Michael J. Moravcsik (1928–1989), US-amerikanischer Physiker und Wissenschaftsforscher